Dyvik ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Dyvik (* 1994), schwedische Skilangläuferin
 Hans-Erik Dyvik Husby, Künstlername Hank von Helvete (1972–2021), norwegischer Sänger und Schauspieler
 Helge Julius Jakhelln Dyvik (* 1947), norwegischer Linguistikprofessor
 Karl-Johan Dyvik (* 1993), schwedischer Skilangläufer